233 puede hacer referencia a:

 Los años
 233
 233 a. C.
 1233
 2233

 Otros
 (233) Estérope, un asteroide.
 NGC 233, una galaxia.
 U-233, isótopo del uranio.
 Cosmos 233, satélite artificial soviético.
 E 233, tiabendazol.

 Para el número 233, véase Anexo:Números y Números naturales.